Leuschke ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Leuschke (* 1940), deutscher Geher
 Herbert Leuschke (1905–1969), Angehöriger der Leipziger Mission in Ostafrika